

Лукашув — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лукашув — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства